Julio Nagib (Sorocaba, São Paulo, 21 de agosto de 1929 – ??, 22 de janeiro de 1983) foi um redator, diretor artístico e produtor musical brasileiro. Casou-se com a cantora Norma Avian, em 1959.

Naturais de Sorocaba
Produtores musicais do estado de São Paulo
Radialistas de São Paulo